Rico (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Rico (naam), een jongensvoornaam
 Bijnaam van Henri Crolla, Frans jazzgitarist
 Phreako Rico, bijnaam van Ricardo McDougal, lid van rapformatie Opgezwolle en Fakkelbrigade.
 afkorting van richtingscoëfficiënt, een wiskundige term

 Ricoh, een handelsmerk van elektronische producten
 Ricoh (wielerploeg), een voormalige wielerploeg, gesponsord door bovengenoemd bedrijf